Цушко́ — українське прізвище.

 Цушко Василь Петрович (1963) — український політик, народний депутат України 2-5 скликань.
 Цушко Іван Іванович (1959—2014) — український соціолог, директор-організатор Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи.
 Цушко Сергій Вікторович (1945) — український поет, прозаїк, перекладач, бард, член Національної спілки письменників України.
 Цушко Харлампій Іванович (1922—1999) — організатор сільського господарства, Герой Соціалістичної Праці.

Примітки 

Українські прізвища